Pierre Le Goffic peut désigner : 
 Pierre Le Goffic (1942-), grammairien français,
 Pierre Le Goffic (1912-1944), militaire français, compagnon de la Libération.

Voir aussi